Johan van Hasselt (1850-1917), directeur Publieke Werken van de gemeente Amsterdam
Johan van Hasselt (1880-1945), directeur van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij (KNSM)

 Johan Barthold Frans van Hasselt (1913-1942), Nederlands verzetsstrijder
 Johan Conrad van Hasselt (1797-1823), Nederlands bioloog

Zie ook 
 Johannes Willem van Hasselt (1752-1834), Nederlands koopman, politicus en ambtenaar

 Johan van Hasseltkanaal, onvoltooide waterweg in Amsterdam
 Johan van Hasseltweg, straat in Amsterdam